Handball-Bundesliga 2013/2014 var den historiskt 37:e upplagan av Tysklands högsta division i handboll för herrar. Säsongen spelades mellan den 24 augusti 2013 och den 25 maj 2014, med THW Kiel som regerande mästare. THW Kiel försvarade titeln som tyska mästare, efter att i sista omgången passerat Rhein-Neckar Löwen i tabellen, på samma poäng men med endast två mål bättre målskillnad.

Tabell 
Not: Lag 1 tyska mästare och kvalificerade för Champions League, lag 2-3 kvalificerade för Champions League, lag 4-6 kvalificerade till EHF-cupen, lag 16-18 ned till 2. Handball-Bundesliga.

Referenser 
 https://web.archive.org/web/20141212083022/http://www.dkb-handball-bundesliga.de/dkb-hbl/dkb-handball-bundesliga/table 

Sport i Tyskland 2013
2014 i Tyskland
Handball-Bundesliga 2013/2014
Handbollssäsongen 2013/2014